Тельминский сельсовет — название административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

 Тельминский сельсовет — сельский Совет на территории Брестского района Брестской области Республики Беларусь.
 Тельминский сельсовет — упразднённый сельсовет на территории Шатурского района Московской области.